Ван дер Пул () — фамилия. Известные носители:
 Ван дер Пул, Аня (род. 1967) — нидерландская конькобежка, специализирующаяся в шорт-треке.
 Ван дер Пул, Матье (род. 1995) — нидерландский велогонщик.
 Ван дер Пул, Нильс (род. 1996) — шведский конькобежец, олимпийский чемпион.
 Ван дер Пул, Фред (1902—1980) — нидерландский футболист, вратарь.
 Ван дер Пул, Эгберт (1621—1664) — голландский художник, пейзажист.